Toto je seznam obcí v departementu Vaucluse ve Francii, jichž je celkem 151:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Vaucluse